Benkel ist der Familienname folgender Personen:

 Thorsten Benkel (* 1976), deutscher Soziologe
 Uwe Benkel (* 1960), deutscher Vermisstenforscher

Benkel steht für:
 Benkel (Ottersberg), Ort in der Einheitsgemeinde Flecken Ottersberg im niedersächsischen Landkreis Verden